Итан Эриксон (; род. , Миннеаполис) — американский актёр.

Биография 
Итан Скип Эриксон родился 5 августа 1973 года в городе Миннеаполис, штат Миннесота, США. С 8 лет начал заниматься спортивной гимнастикой. Закончил Калифорнийский университет в Санта-Барбаре по специальности «Английская литература». В 2000 году был одним из кандидатов на роль Тома в фильме «Крик 3». В 2001 году Итан сыграл главную роль в фильме «Дориан Грей. Дьявольский портрет». В дальнейшем большую часть ролей играл в телесериалах.

Не женат.

Фильмография

Примечания

Ссылки